Reload steht für:
 das Neuladen einer Datei oder Internetseite nach deren Veränderung
 Reload (Fernsehsendung), Computerspielemagazin des Senders EinsPlus
 Saiyuki Reload, ein Manga der japanischen Zeichnerin Kazuya Minekura

Musik:
 Reload, Musiksoftware von Propellerhead zur Kompatibilisierung von AKAI-Samples zur Software ReCycle (Software)
 ein der Abspielrichtung entgegengesetztes Drehen der Schallplatte durch den DJ, ähnlich dem Scratchen, im Gegensatz dazu allerdings bis zu einer bestimmten Stelle
 ReLoad, Musikalbum der Band Metallica
 Reload, Musikalbum von Tom Jones
 Reload, Techno-Projekt der Musiker Tom Middleton und Mark Pritchard (Musiker)
 Reload Festival, Musikfestival in Sulingen
 Reload, Musikalbum der südkoreanischen Boygroup NCT Dream

Siehe auch:

 Reloaded (Warez-Gruppe)
 Reboot